

Persone 
 Albert Schamoni – pittore e docente tedesco
 Peter Schamoni – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco
 Rocko Schamoni – cantante, attore e scrittore tedesco
 Thomas Schamoni – regista e sceneggiatore tedesco
 Ulrich Schamoni – regista e sceneggiatore tedesco